

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Herfølge: 1999-2000

Brønshøj: 2009-2010

Allenatore

Competizioni nazionali

Midtjylland: 2021-2022

Collegamenti esterni